Аязма-Кая, Кильсе-Кая — округла височина з пролисиною на вершині і скельними оголеннями на краях. Південно-зах. відріг г. Балалі-Кая, Крим.
 Аязьма, Ай-Язма, Аязма — прибережна смуга з крутим скелястим схилом, урочище поросле лісом. На зламі берегової лінії між Балаклавою і м. Айя, Крим.